Osoby o tym nazwisku:
 Artur Warzocha – polski polityk i samorządowiec
 Katarzyna Warzocha – polska siatkarka
 Krzysztof Warzocha – polski lekarz